Берриоплано ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 25,7 км². Население — 2347 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Муниципалитеты Наварры